Voltore – un personaggio della commedia Volpone
 Voltore – grafia alternativa di Voltorre, centro abitato frazione di Gavirate